Обло-Брдо — топоним.

 Обло-Брдо — населённый пункт в общине Билеча Республики Сербской (Босния и Герцеговина).
 Обло-Брдо — населённый пункт в общине Андриевица Черногории.
 Обло-Брдо — гора в общине Билеча Республики Сербской (Босния и Герцеговина).